Бојан Хлишћ (Злодол, 10. јул 1978) српски је филмски, телевизијски, позоришни и гласовни глумац словеначког порекла.

Филмографија 

|-
| 2009. || Живот и смрт порно банде || Полицајац 1
|-
| 2009. || Оно као љубав ||
|-
| 2013. || Отворена врата 2 || Возач
|-
| 2016. || Упркос снегу који пада || Човек од фармерки 2
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка || Месар
|-
| 2017. || -{An Ordinary Man}- || Полицијски официр 1
|-
| 2017. || Месо || Полицајац 3
|-
| 2018. || Шифра Деспот || Полицајац 1
|-
| 2018. || Немањићи — рађање краљевине || Други стражар
|-
| 2018. || Јутро се променити се || Полицајац
|-
| 2018. || Ургентни Центар || Бошко
|-
| 2018-2019. || Жигосани у рекету || Новинар 2
|-
| 2020. || Неки бољи људи || Радник 2
|-
| 2021. || Феликс || Миладин
|-
| 2021. || Колегинице || Радомир
|-
| 2021. || Дрим тим || Полицајац
|-
| 2021. || Црна љубав || Полицајац 1
|-
| 2022. || Суђен љубав || Болничар
|-
| 2022. || Траг дивљац ||
|-
| 2022. || Сетња са Лавом || Даба
|}

Улоге у позоришту

Академија 28 
 Магична Лира - Краљ Џулијан, Тан Џу

Атеље 212 
 Пазарни дан - Официр 2

Народно позориште у Београду 
 Пуковник из Инишмора

Београдско драмско позориште 
 Мала трилогија смрти - Кор

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Словенци у Србији
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”